Shenandoah es una palabra nativa de los indios de Norteamérica cuyo significado ha sido muy discutido.

Traducciones
Entre las diversas traducciones dadas podemos encontrar: "hija de las estrellas"; "el ciervo en el bosque","Guerrero cazador" nombre de uno de los jefes de los indios iroqueses; o "el río que corre a través de elevados cerros y montañas".

También se dice que el término Shenandoah tiene su origen en la lengua de los indios algonquinos, en la que significa "hermosa hija estrella", "la corriente bordeada de abetos" (picea) o "la vasta pradera".

Otra de las teorías dice que el Valle Shenandoah, en Virginia, fue bautizado con este nombre por Jacob Oliver Roads, "hija de las estrellas", y la explicación sería los intereses de este en el carbón de la zona.

Desambiguación

Lugares
Condado de Shenandoah, uno de 95 condados del estado de Virginia, E.U.
Río Shenandoah
Shenandoah Farms (Virginia), lugar designado por el censo en el condado de Warren.
Shenandoah Junction (Virginia Occidental), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Jefferson.
Shenandoah Retreat (Virginia), lugar designado por el censo en el condado de Clarke.
Shenandoah Shores (Virginia), lugar designado por el censo en el condado de Warren.
Shenandoah (Virginia), localidad en el condado de Page.

Shenandoah (Iowa), ciudad ubicada en el condado de Page.
Shenandoah (Luisiana), lugar designado por el censo ubicado en la parroquia de East Baton Rouge.
Shenandoah (Pensilvania), borough en el condado de Schuylkill.
Shenandoah Heights, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Schuylkill en el estado estadounidense de Pensilvania
Shenandoah (Texas), ciudad en el condado de Montgomery.

Además
USS Shenandoah (ZR-1). Primero de cuatro dirigibles rígidos de la Armada de los Estados Unidos.
 La canción tradicional norteamericana "Oh Shenandoah".
 La banda de música country Shenandoah.
 La película de 1965 Shenandoah, protagonizada por James Stewart.
 El musical Shenandoah de Broadway, estrenado en 1975 y basado en la película del mismo nombre.
 La serie televisiva A Man Called Shenandoah, típica del oeste estadounidense con Robert Horton en el papel principal.
 Joanne Shenandoah, intérprete y compositora de origen iroqués.
 Tema del álbum de Bruce Springsteen We Shall Overcome: The Seeger Sessions (2006).

Topónimos
Etimología